

Скаршеви — місто в Староґардському повіті Поморського воєводства
 Скаршеви — гміна в Староґардському повіті Поморського воєводства
 Скаршеви — село в гміні Ґрудзьондз Ґрудзьондзького повіту Куявсько-Поморського воєводства